Fogsor mint anatómiai - fogászati fogalom
 Fogsor egy építészeti elem neve